Новый Шунгут — деревня в Исаклинском районе Самарской области в составе сельского поселения Новое Якушкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на юг от районного центра села Исаклы.

История
Основана в начале XIX века.

Население 
Постоянное население составляло 29 человек (русские 59%, чуваши 41%) в 2002 году, 19 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Исаклинского района